Niccolò est un prénom masculin italien, une variante de Nicola.
Il est porté par : 
 Niccolò Ammaniti, écrivain italien contemporain
 Niccolò Machiavelli, penseur humaniste italien de la Renaissance
 Niccolò Scolari, créé cardinal en 1190
 Niccolò Antonio Zingarelli, compositeur italien
 Niccolò Castiglioni, pianiste et compositeur italien contemporain
 Niccolò Jommelli, compositeur napolitain du 
 Niccolò Paganini, violoniste et compositeur italien
 Niccolò Vito Piccinni, compositeur italien
 Niccolò Tribolo, architecte et sculpteur florentin
 Niccolò Alamanni, homme d'église, bibliothécaire, antiquaire et archiviste romain
 Niccolò Cacciatore, astronome italien
 Niccolò Polo, père de Marco Polo
 Niccolò Niccoli, érudit florentin, humaniste et bibliophile
 Niccolò Piccinino, condottiere italien
 Niccolò d'Este, condottiere et homme politique italien
 Niccolò Canepa, pilote de vitesse moto italien

 Niccolo Fontana Tartaglia, mathématicien italien
 Niccolo (cardinal 1216), créé cardinal en 1216

voir aussi